Ша́ри Ле́йббрандт-Де́ммон (, урождённая Ша́ри Ле́йббрандт, ; ) — канадская, затем нидерландская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Родилась и выросла в Канаде, в 1978 году начала там играть в кёрлинг (в том числе играла в одной юниорской команде с Шерил Бернард, они в 1990 году заняли второе место на юниорском чемпионате провинции Альберта), затем в 2003 году вышла замуж за голландца и переехала в Нидерланды.

Национальный тренер и руководитель программы развития кёрлинга высшего уровня Ассоциации кёрлинга Нидерландов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Кёрлингисты Нидерландов
Тренеры Нидерландов по кёрлингу
Выпускники Технологического института Южной Альберты